Le Qatar Classic masculin 2009 est l'édition masculine 2009 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du 19 au . Nick Matthew remporte le titre en battant Karim Darwish en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic féminin 2009
 Qatar Classic
 Saison 2009 de la PSA

Masculin 2009
Squash en 2009
Sport au Qatar en 2009
Sport en novembre 2009
PSA World Series 2009